Partisan steht für:

 Partisan, bewaffneter Kämpfer
Partisanengruppen:
 Sowjetische Partisanen
 Jugoslawische Partisanen, dazu auch Tschetnik  

Siehe auch:
 Partisan Review amerikanische Politikzeitschrift
 Partisan Records ein Musiklabel
 Partisanen (Fraktion der PVA)
 Partisane (Waffe)
 Pardisan
 Partizan
 Theorie des Partisanen, Essay des Staatsrechtlers Carl Schmitt